Dynamic Language Runtime (динамическая исполняющая среда). см. :en:Dynamic Language Runtime.
 Дневные ходовые огни () — лампы транспортного средства, повышающие днём его видимость   Из-за подобия произношения L и R носители русского языка иногда используют сокращение DLR вместо или наравне с DRL.
 Docklands Light Railway (Доклендское лёгкое метро, DLR) — автоматическое лёгкое метро, открытое 31 августа 1987 года для обслуживания вновь отстраиваемого района Доклендс в Лондоне.
 Германский центр авиации и космонавтики (, DLR) - национальный центр аэрокосмических, энергетических и транспортных исследований Германии.